Олизи́-Прима́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08333.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 223 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 131 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 98 активных работали 83 человека (46 мужчин и 37 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 33 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер-о-Льен (XV—XVI века). Исторический памятник с 1913 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны